Гостиловка — название населённых пунктов в России:

 Гостиловка — посёлок в Жуковском районе Брянской области
 Гостиловка — село в Полтавском районе Омской области